{{Заповедная зона
 |Название                = Ла-Амистад
  |Национальное название  = es/Parque internacional La Amistad
 |Изображение             = La Amistad International Park.JPG
  |Подпись изображения    = 
 |Координаты              = 9.5/-82.9167
 |Страна                  = Коста-Рика/Панама
  |Регион                 = Лимон (провинция)/Сан-Хосе (провинция)/Картаго (провинция)/Пунтаренас (провинция)/Бокас-дель-Торо (провинция)/Чирики (провинция)
   |Район                 = 
 |Категория МСОП          = II
 |Ближайший город         = 
 |Площадь                 = 5700,45 км²<ref>Talamanca Range — La Amistad Reserves / La Amistad National Park  на сайте whc.unesco.org</ref>
 |Средняя высота          = 
 |Дата основания          = 06.09.1988
 |Посещаемость            = 
 |Год посещаемости        = 
 |Управляющая организация = 
 |Сайт                    = 
 |Позиционная карта       = Панама
 |Позиционная карта 1     = Коста-Рика
}}

Ла-Амистад () — международный парк на границе Панамы и Коста-Рики в двух провинциях первой страны и четырёх — второй.

 Описание 
Парк Ла-Амистад был образован 6 сентября 1988 года. Бо́льшую часть парка площадью 5700,45 км² покрывают тропические дождевые леса, он примерно поровну разделён между государствами. В парке проживают четыре различных индейских племени. Парк окружает 15-километровая буферная зона. В связи со сложностью ландшафта чуть ли не единственное серьёзное исследование внутренних частей парка было проведено в 2003—2008 годах совместно Лондонским музеем естествознания,  и Университетом Панамы. Тогда в рамках  было исследовано биологическое разнообразие парка, экспедициями было собрано около 7500 коллекций растений, 17 000 коллекций жуков, 380 герпетологических коллекций. Этими экспедициями были открыты двенадцать новых видов растений, один вид навозных жуков, пятнадцать видов амфибий и три вида рептилий.

Парк обладает большим биологическим разнообразием, там встречаются животные как Северной, так и Южной Америки, в частности, есть все без исключения кошачьи Центральной Америки. Среди наиболее интересных и редких обитателей парка можно выделить коату Жоффруа, голошейную зонтичную птицу, гигантского муравьеда, квезаля, трёхусого звонаря, рыжеспинного саймири.

В апреле 1990 года Ла-Амистад включён в список Всемирного наследия

 См. также 
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Панаме
 Всемирная сеть биосферных резерватов в Латинской Америке и странах Карибского бассейна
 Список национальных парков Коста-Рики

 Примечания 

 Ссылки 
  на сайте inbio.ac.cr La Amistad (Talamanca) International Park на сайте costarica-nationalparks.com (коста-риканская часть)
 La Amistad International Peace Park на сайте costa-rica-guide.com (коста-риканская часть)
 La Amistad International Park на сайте costaricamap.com (коста-риканская часть)
  на сайте panamatours.com (панамская часть)
  на сайте rucolumb.ru''

Национальные парки Коста-Рики
Национальные парки Панамы
Всемирное наследие в Панаме
Всемирное наследие в Коста-Рике
Парки мира
1980-е годы в Коста-Рике
1980-е годы в Панаме